Rümpler bzw. Ruempler ist der Name folgender Personen:
 Fritz Ruempler (Oktober 1905–1983), deutscher Architekt

 Karl Theodor Rümpler (1817–1891), deutscher Gartenbaulehrer und -schriftsteller sowie Botaniker

Rümpler steht zudem für:
 Carl Rümpler (Unternehmen), 1848 bis 1858 in Hannover betriebene Buchhandlung mit Zeitungs-Verlag und Antiquariat

Siehe auch:
 Rumpler